Карманьола — имя собственное:
 Карманьола — прозвище итальянского кондотьера Франческо Буссоне (1390—1432).
 Карманьола — анонимная французская песня времён Великой революции.
 Карманьола — город в Италии.